Torquatella är ett släkte av mossdjur. Torquatella ingår i familjen Torquatellidae. 

Torquatella är enda släktet i familjen Torquatellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Torquatella